Ignatius Geoffrey Barker Turner (né le 16 mai 1907 à Leigh et décédé le 2 mai 1932 dans la même ville) est un athlète britannique, spécialiste du saut en hauteur. Il a participé au saut en hauteur masculin aux Jeux olympiques d'été de 1928.

Biographie 
Il a été le « Northern high jump champion » (saut en hauteur) pendant cinq années consécutives (de 1927 à 1931), Geoffrey Turner s'est également classé deuxième ex aequo aux Championnats AAA de 1930 et a terminé sixième aux Jeux de l'Empire britannique cette année-là.

À l'age de 21 ans, il finit 19ème au saut en hauteur au Jeux Olympique de 1928.

Son record personnel est de 1,93 mètre en 1929 et l'a amené au sommet du classement européen de 1929 et à égaler la cinquième place mondiale.

Il a également été le champion du Nord de 1929 au 120y haies.

Il meurt dans sa ville natale, le 2 mai 1932, d'une septicémie à l'âge de 24 ans.

Palmarès

Records

Références

Liens externes 

Sauteur en hauteur britannique
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1928
Naissance en mai 1907
Naissance à Leigh
Décès en mai 1932
Décès dans le Grand Manchester
Mort d'une maladie